Hiperładunek – liczba kwantowa związana z oddziaływaniem silnym.

Dla cząstek złożonych z tylko trzech najlżejszych kwarków można zapisać:

Y = B + S

gdzie Y to hiperładunek, B to liczba barionowa, a S to dziwność, ponieważ dla lekkich kwarków jest spełniona (a dla ciężkich nie) zależność:

Ogólnie można zapisać:

Y = B + S + C + B + T

gdzie C, B (pochylenie tylko dla odróżnienia), T to odpowiednie zapachy cięższych kwarków.

Zobacz też
Słaby hiperładunek

Chromodynamika kwantowa